David Foster (1929–2019) amerikai filmproducer
 David Foster (1944) ausztrál író
 David Foster (1946–2017) angol énekes (The Waririors), dalszerző (Yes)
 David Foster (1949) kanadai zenész, zenei producer
 David Foster (1955–1998) ír lovas, olimpikon